Wuhe bezeichnet:

 Wuhe (五河县), Kreis der Stadt Bengbu in der chinesischen Provinz Anhui
 Wuhe (Guangning) (五和镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Wuhe (Jingyuan) (五合镇), Großgemeinde im Kreis Jingyuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Wuhe (Yuexi) (五河镇), Großgemeinde im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Anhui
 Wuhe (Jianyang) (五合乡), Gemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wuhe (Shangcheng) (吴河乡), Gemeinde im Kreis Shangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Wuhe (Tengchong) (五合乡), Gemeinde der Stadt Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan